D20 oder D 20 steht für:
 Lancia D20, italienischer Rennsportwagen
 Aero Synergie Jodel D20, französisches Ultraleichtflugzeug
 Angenommenes Damengambit (ECO-Code)
 D 20, Hochbunker auf dem ehemaligen Opel-Betriebsgelände in Rüsselsheim am Main
 Državna cesta D20, Nationalstraße in Kroatien
 D20, ICD-10-Code für „Gutartige Neubildung des Weichteilgewebes des Retroperitoneums und des Peritoneums“
 Großsteingrab D20 bei Drouwen, Gemeinde Borger-Odoorn, niederländische Provinz Drente
 Zadko Observatorium (Sternwarten-Code) der University of Western Australia, Wallingup Plain bei Gingin (Western Australia), Gingin Shire, siehe Liste der Sternwarten-Codes #D00–D99

D-20 steht für:
 Roland D-20, Synthesizer von Roland (Unternehmen)
 152-mm-Kanonenhaubitze M1955 (D-20)
 CTE Benevente (D-20) (ex USS Christopher (DE-100)), brasilianischer Geleitzerstörer der Cannon-Klasse
 Chevrolet D-20, Chevrolet-Pickup in Südamerika
 Arriflex D-20, digitale Filmkamera von Arnold & Richter Cine Technik
 Solowjow D-20, sowjetisches Turbofan-Triebwerk

Siehe auch:
 DXX
 d20-System
 D2O

D20